Славик:
 Славик, Альфред (1847—1907) — чешский геолог.
 Славик, Йозеф (1806—1833) — чешский скрипач и композитор.
 Славик, Маркку (род. 1962) — немецкий хоккеист на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1984 года.
 Славик, Нике (род. 1994) — немецкий политик, депутат Бундестага.
 Славик, Томаш (род. 1981) — чешский спортсмен-двоеборец.
 Славик, Франтишек (1876—1957) — чешский минералог.
  (1885—1978) — чешский историк и публицист.
 Славик, Ярослав (род. 1976) — словацкий саночник, бронзовый призёр чемпионата Европы.

 Крашенинников, Вячеслав Сергеевич (известный также как Святой Славик; 1982—1993) — российский мальчик, умерший в возрасте 10 лет, которого некоторые люди считают целителем и прорицателем, продолжающим творить чудеса и после своей смерти; РПЦ оценивает его как «лжесвятого».